Николаевич () — славянская фамилия.
 Николаевич, Алексей Николаевич (1904—1965) — советский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Николаевич, Джордже (в монашестве Георгий; 1807—1896) — епископ Карловацкой патриархии, митрополит Дабро-Босанский.
 Николаевич, Никита Михайлович (род. 1997) — белорусский футболист; полузащитник болгарского клуба «Славия» (София).
 Николаевич, Петар (1775—1816) — сербский патриот, революционер и политик; первый премьер-министр Княжества Сербия.
 Николаевич, Светомир (1844—1922) — сербский писатель, литературовед-славист, педагог и государственный деятель; глава правительства Королевства Сербия.
 Николаевич, Сергей Игоревич (род. 1958) — российский журналист и телеведущий, главный редактор журнала «Сноб».
 Николаевич, Синиша (1914—1943) — югославский партизан, участник Народно-освободительной войны, Народный герой Югославии.